Змагання з метання диска у жінок на Літніх Олімпійських іграх 2012 проходили на Олімпійському стадіоні у Лондоні 3-4 серпня. Змагання складалися з двох раундів: кваліфікації та фіналу.

Розклад

Рекорди

Результати

Кваліфікаційний раунд

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки